Partido Revolucionário dos Trabalhadores pode ser
 Partido Revolucionário dos Trabalhadores (PRT), organização política clandestina, ativa no Brasil entre 1969 e 1971;
 Partido Revolucionário dos Trabalhadores (PRT), partido político já extinto de Portugal;
 Denominação anterior do PSTU (Brasil).

Desambiguações de organizações